TVR (automerk), een Brits sportautomerk
TVR (bus) (Transport sur Voie Réservée), een geleidebussysteem
Televiziunea Română, een Roemeens televisieconcern